Buslar ist der Name folgender Orte: 
 Buslar, ehemals im Kreis Pyritz, Dorfwüstung in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe Polnisch: Burzykowo
 Buslar, ehemals im Kreis Belgard (Persante), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe Polnisch: Buślary